Câncer ou cancro — neoplasia maligna, doença conhecida no Brasil como câncer e nos demais países lusófonos como cancro.
 Cancer (género) — designação comum dos caranguejos do género cancer.
 Câncer (astrologia) — um dos doze signos do zodíaco, em Portugal conhecido por caranguejo.
 Cancer - uma das 88 constelações em que se divide o céu noturno.
 Trópico de Câncer — o trópico situado a norte da linha do Equador.

Desambiguação